Taraba steht für:

 Taraba, Bundesstaat in Nigeria
 Taraba (Fluss), ein Fluss in Nigeria
 Vogelgattung mit der einzigen Art Weißbrust-Ameisenwürger